Focus est un mot anglais emprunté au latin qui veut dire foyer ou point, c'est le lieu où plusieurs choses se concentrent. Il est la racine du mot  en français qui peut être synonyme de .
Ce mot s'emploie également tel quel en anglais et on le retrouve  notamment dans les domaines suivants :
 en informatique, focus (informatique) (interface graphique) ;
 dans la photographie, il est synonyme de mise au point ;
 dans la publication, il désigne un article de presse faisant le point sur une information précise ; le mot "focus" tend à supplanter dans le langage journalistique le terme "point" ;
 en linguistique, c'est un synonyme de rhème en terminologie d'origine anglophone ;
 en linguistique cognitive, c'est le point sur lequel se concentre l'attention. 

Le nom propre Focus désigne également notamment :

Cinéma 
 Focus (film, 1996), un film japonais réalisé par Satoshi Isaka en 1996 ;
 Focus (documentaire), un documentaire québécois sur l'histoire politique ;
 Focus (film, 2001), un film américain réalisé par Neal Slavin en 2001 ;
 Focus (court métrage), un film courts métrages réalisé par Sébastien Fabiou en 2004 ;
 Focus (film, 2015) est le titre original du film américain Diversion, réalisé par John Requa et Glenn Ficarra et sorti en 2015.

Médias 
 Focus, un magazine hebdomadaire d'actualités allemand ;
 Focus, une émission de télévision française.

Musique 
 Focus, un groupe de musique ;
 Focus, un producteur de rap, travaillant pour Dr. Dre ;
 Focus, un album de Stan Getz (1961) ;
 Focus, le premier album du groupe Cynic  (1993) ;
 Focus, une chanson d'Ariana Grande ().

Jeux vidéo et informatique 
 Focus Home Interactive, une société d'édition de jeux vidéo ;
 Focus, le premier processeur 32 bits au monde ;
 Focus, cibler ou être ciblé par un ennemi (voir Lexique du MMOG).

Automobile 
 Focus, un modèle automobile produit par Ford.

Autres 
 Focus, un jeu de société publié en 1963 par 3M 
Les Focus, événements associatifs inter-régionaux organisés par le réseau Animafac ;
 The Focus, un groupe dont Winston Churchill fut l'un des cofondateurs en 1935 ;
 Le Focus Theatre, un théâtre de Dublin fondé par Deirdre O'Connell ;
 En photographie, le Focus stacking est un procédé de traitement d'image numérique consistant à combiner plusieurs images prises à différentes distances de mises au point pour donner une image avec une plus grande profondeur de champ;
 Focus Bike, une entreprise allemande produisant des vélos.